Nils Jönsson kan syfta på 
 Nils Jönsson (Oxenstierna), riksföreståndare (1390-talet–ca 1450)
 Nils Jönsson Posse, riksråd (död ca 1492)
 Nils Jönsson (politiker), riksdagsman (född 1844)
 Nils Jönsson i Kvarnberga, riksdagsman (född 1855)
 Nils Jönsson i Rossbol, riksdagsman (född 1893)